Bouconville est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Grand Est.

Géographie

Toponymie
 cité dans le Polyptyque de Saint-Remi : , manse seigneuriale de l'abbaye Saint-Remi de Reims.

Urbanisme

Typologie 
Bouconville est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vouziers, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (53,5 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (51,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
forêts (29,6 %), terres arables (27,3 %), prairies (24 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (9,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (7,3 %), zones agricoles hétérogènes (2,2 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Histoire

Politique et administration

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Personnalités liées à la commune

Héraldique

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes des Ardennes

Liens externes 
 Bouconville sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

Références 

Bouconville
Ville décorée de la croix de guerre 1914-1918